Света Матрона може да се отнася за:

 Матрона Солунска, християнска светица от III – IV век;
 Матрона Константинополска (около 392 – около 492), християнска светица от III – IV век;
 Матрона Хиоска, християнска светица от XV век;
 Матрона Анемнясевска (1864 – 1936), руска светица;
 Матрона Московска (1881 – 1952), руска светица.
 Храм „Света Матрона Московска“ в град Пловдив